Gooische Vrouwen (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
Gooische Vrouwen (film), een Nederlandse speelfilm uit 2011 gebaseerd op de tv-serie
Gooische Vrouwen 2, een Nederlandse speelfilm uit 2014 gebaseerd op de tv-serie